

Cinema 
 Non è più tempo d'eroi (Too Late the Hero) – film del 1970 diretto da Robert Aldrich

Musica 
 Too Late the Hero – gruppo musicale statunitense
 Too Late the Hero – album di John Entwistle del 1981
 Too Late the Hero – singolo di John Entwistle del 1981